Tartu steht für:
 Tartu, zweitgrößte Stadt Estlands
 Kreis Tartu, estnischer Landkreis um die Stadt Tartu
 Tartu (Landgemeinde), estnische Landgemeinde nördlich der Stadt
 (35618) Tartu, Asteroid